

События 
 Очередная экспедиция армии кордовского эмира против Верхней Границы и Бану Каси.
 Свержение князя Моймира I из-за интриг Людовика II Немецкого
 Началось правление Великоморавского князя Ростислава, длившееся до 870 года.
 Норманны поднялись по Тибру до Рима и опустошили окрестности. Людовик разбит.
 Октябрь — Ансгар стал первым епископом Бремена.
 Сарацины из Северной Африки разграбили Рим. Ги I Сполетский сумел их изгнать. После этого император Лотарь I помог папе Сергию II укрепить Леонтийскую стену и обязал своего сына Людовика II организовать коалицию для борьбы с сарацинами.
 Король Западного Франкского королевства Карл Лысый провёл неудачный поход против бретонцев. Вождь бретонцев Номиноэ захватил Нант и Ренн. В конце концов, после трёх поражений подряд, Карл Лысый заключил мир с Номиноэ и предоставил ему титул герцога.
 Мавры во главе с Абдаррахманом II захватили и разграбили Леон.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 846 году
 1 ноября — Людовик II Косноязычный (или Заика), французский король (877—879), сын Карла II Лысого.
 6 декабря — Хасан аль-Аскари, шиитский имам.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 846 году
 Иоанникий Великий
 Чан Бого

См. также